Le tournoi Open de Macao 2011 est l'édition masculine 2011 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 8 au 13 novembre 2011 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card le joueur local Armando Amante.

La tête de série  Mohamed El Shorbagy s'impose face à l'ancien champion du monde Thierry Lincou.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao féminin 2011
 Open de Macao (squash)
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2011
2011 à Macao
Squash en 2011
Sport en novembre 2011